Schumacher, német családnév
 Schumacher (2021) német dokumentumfilm Michael Schumacherről
 Schumacher, Timmins város egyik kerülete Ontario tartományban (Kanada)
Csillagászat
 Schumacher, kráter a Holdon
 5704 Schumacher, aszteroida